I-5 (Interstate 5) — межштатная автомагистраль в Соединённых Штатах Америки. Общая протяжённость магистрали — 1381,29 мили (2222,97 км). Проходит по территории трёх штатов.

Interstate 5 проходит вдоль западного побережья США. Южный конец магистрали располагается в городе Сан-Диего, на границе США с Мексикой, северный — в Вашингтоне, на границе с Канадой в парке «Арка мира». Магистраль соединяет несколько крупных городов запада Америки — Сан-Диего, Санта-Ана, Анахайм, Фуллертон, Лос-Анджелес, Сакраменто, Портленд и Сиэтл. I-580 и I-505 соединяют I-5 с Сан-Франциско. Большая часть магистрали была построена в 1960-х и 1970-х годах.

Маршрут магистрали

Основные развязки 
  I-805, Сан-Диего, Калифорния
  SR 15, Сан-Диего, Калифорния
  I-8, Сан-Диего, Калифорния
  I-405, Ирвайн, Калифорния
  I-605, Санта-Фе-Спрингс, Калифорния
  I-710, Лос-Анджелес, Калифорния
   I-10 / US 101, Лос-Анджелес, Калифорния
  I-110, Лос-Анджелес, Калифорния
  I-405, Сан-Фернандо, Калифорния
  I-210, Сан-Фернандо, Калифорния
  I-580, Трэйси, Калифорния
  I-205, Трэйси, Калифорния
  US 50, Сакраменто, Калифорния
  I-80, Сакраменто, Калифорния
  I-505, Данниган, Калифорния
  US 97, Уид, Калифорния
   I-105 / OR 126, Юджин, Орегон
  US 20, Олбани, Орегон
  I-205, Туолатин, Орегон
  I-405, Портленд, Орегон
   I-84 / US 30, Портленд, Орегон
  I-205, Сэлмон-Крик, Вашингтон
  I-705, Такома, Вашингтон
  I-405, Таквила, Вашингтон
  I-90, Сиэтл, Вашингтон
  I-405, Линнвуд, Вашингтон

Ссылки 
 
 

Межштатные магистрали США
Дороги Калифорнии
Дороги Орегона
Дороги штата Вашингтон